Ужицкая республика ()

 Ужицкая республика — территория в западной Сербии с центром в городе Ужице, освобождённая югославскими партизанами от немецких захватчиков в сентябре — октябре 1941 года.
 Ужицкая республика — югославский фильм 1974 года режиссёра Жики Митровича.
 Ужицкая республика — югославский телесериал 1976 года.